Finger může být:

příjmení
 Gottfried Finger (1660–1730) – český gambista a hudební skladatel
 Gustav Victor Finger (1854–1919) – český letecký konstruktér a průkopník letectví
 Jiří Finger (* 1951) – český fotbalista, záložník
 Martin Finger (* 1970) – český divadelní a filmový herec
 Zbyněk Finger (* 1960) – český fotbalista, záložník

další významy
 Finger (protokol)